Type 80 est une appellation désignant plusieurs armes chinoises différentes.
 Le char Type 80 est un char moyen chinois armé d'un canon de calibre 105 mm.
 Le pistolet Type 80 est un pistolet semi-automatique fabriqué par Norinco.